gminy dawne:

 gmina Kamienna – dawna gmina wiejska (do 1870), powiat włocławski, gubernia warszawska
 gmina Kamienna – dawna gmina wiejska (1870-1954), powiat konecki, woj. kieleckie